Maybe (англ., дословный перевод: Может быть):

 Maybe — песня Энрике Иглесиаса 2001 года (вышла в качестве сингла в 2002 году).
 Maybe — песня исполнительницы Эммы Бантон 2003 года.
 Maybe — песня от Сан-Марино на Евровидении 2014 года.
 Maybe — песня группы Brainstorm.
 Maybe — песня группы Chantels.
 Maybe — песня группы No Angels.